El término Paniza puede estar referido a:

 Paniza, municipio español en la provincia de Zaragoza.
 Nombre común de la planta Zea mays o maíz.
 Paniza, plato típico de la cocina de Cádiz (España), de posible origen italiano.